Clonostachys — рід грибів родини Bionectriaceae. Назва вперше опублікована 1839 року.

Класифікація 
До роду Clonostachys відносять 78 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1839. Pracht - Flora. Europaeischer Schimmel-Bildungen.  - P.31

Роди грибів
Сордаріоміцети